Фрага () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Синка. Занимает площадь 435 км². Население — 14539 человек (на 2010 год). Расстояние — 105 км до административного центра провинции.

Спорт 
В городе базируется одноименный футбольный клуб.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 CAI Aragón-Fraga
 Página del Ayuntamiento de Fraga
 Fraga
 Gran Enciclopedia Aragonesa
 Centro de profesores y recursos del Bajo Cinca, Fraga — Huesca
 Ruta del rey de España desde Fraga a Barcelona en el siglo XVII
 Biblioteca Nacional de Francia
 Casa Museo Salvador Sabaté
  Galería-Taller de Arte de la Artista Fragatina Divina Sabaté
  Web Oficial Peña Fragatina
  Web Oficial de la Rondalla Peña Fragatina
  Web Oficial Festival Internacional de Folklore Julian Arellano Mesalles — JAMINFEST

Муниципалитеты Уэски
Города Сарагосы
Города Уэски